Stablacken ist der Name dreier ostpreußischer Orte, die heute zur russischen Oblast Kaliningrad (Gebiet Königsberg (Preußen)) gehören:

 Stablacken, Ksp. Pelleningken, Kreis Insterburg, seit 1946: Priosjornoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk
 Stablacken, Ksp. Puschdorf, 1928 bis 1946 Pregelau, Kreis Insterburg, seit 1946: Uschakowo (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk
 Stablacken, Ksp. Neunischken, Kreis Insterburg, ab 1946: Trudowoje, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk

Siehe auch:
 Stablack